Трпинья (, ; ) — община в Вуковарско-Сремнской жупании Хорватии.

Через общину протекает река Вука. Площадь составляет 123,87 км². Население по данным на 2011 год: 5 680 человек, данные на 2001 год сообщают о населении 6 466 человек. Сербы составляют 89,3 % населения, хорваты — 7,5 %, венгры — 0,7 %. Община включает в себя 7 деревень: Трпинья, Бобота, Бршадин, Целье, Лудвинци, Пачетин и Вера.

Имеется православная Церковь Преображения Господня, построенная в 1757 году. Также, в Трпиньи установлены памятники жертвам Второй мировой войны и жертвам войны 1991 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Вуковарско-Сремской жупании‎
Объединенный совет муниципалитетов